Woodbine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodbine (Georgia)
Woodbine (Iowa)
Woodbine (Kansas)
Woodbine (New Jersey)